Fånge kan syfta på:

 Krigsfånge – en person som frihetsberövats av fienden under ett krig
 Politisk fånge – en person som hålls inspärrad utan rättegång
 Gisslan – en eller flera personer som tas (ofta med våld) av ena parten i ett krig eller av en väpnad grupp och hålls som säkerhet eller i utpressningssyfte

Se även
 Anstalt (kriminalvård)
 Frihetsberövande i Sverige